Jméno a příjmení Josef Fiala má více nositelů:

 Josef Fiala (ekonom) (1888–1958) – český ekonom se zaměřením na podnikové účetnictví, profesor ČVUT a VŠE
 Josef Fiala (kněz) (1925–2020) – český římskokatolický kněz
 Josef Fiala (malíř) (1882–1963) – český malíř, krajinář
 Josef Fiala (právník) (* 1953) – český právník a vysokoškolský učitel
 Josef Fiala (sochař) (1891-1960) - český sochař a medailér
 Josef Fiala (skladatel) (1748–1816) – český hobojista a hudební skladatel